Фергюссон () — шотландская фамилия.
Известные носители:

 Фергюссон, Бернард ( 1911—1980) — британский государственный и политический деятель, военачальник, военный историк. Последний генерал-губернатор Новой Зеландии британского происхождения.
 Фергюссон, Джеймс (1887—1965) — британский государственный и политический деятель, губернатор Гибралтара с 1855 по 1859 годы.
  (1832—1907) — британский государственный и политический деятель, губернатор Новой Зеландии с 1873 по 1874 годы.
 Фергюссон, Джон (1874—1961) — шотландский художник-постимпрессионист.
Фергюссон, Джордж (род. 1955) — британский дипломат.
 Фергюссон, Роберт (1750—1774) — шотландский поэт-лирик.
 Фергюссон, Чарльз (1865—1951) — британский государственный и политический деятель, военачальник. Генерал-губернатор Новой Зеландии (1924—1930).
 Фергюссон, Юэн (1932—2017) — британский дипломат.

См. также 
 
 Фергуссон